Passing (roman), een roman uit 1929 van de Amerikaanse schrijfster Nella Larsen
 Passing (sociologie), de mogelijkheid van een persoon om zich voor te doen als iemand van een andere sociale groep dan de eigen groep, bijvoorbeeld qua geslacht of etniciteit
 Passing (werkstuk), een werktuig dat bepaalt welke toleranties bij in elkaar passende onderdelen van werktuigen en machines toegestaan zijn
 Passing (film), een Brits-Amerikaanse film uit 2021 geregisseerd door Rebecca Hall
 Passingroest, een slijtageverschijnsel dat ontstaat wanneer twee delen onder een belasting met een relatieve kleine beweging ten opzichte van elkaar bewegen
 Perspassing, een verbindingsprincipe waarbij een as in een naaf wordt geperst
 Token passing, een netwerktoegangsmechanisme in de telecommunicatie

Zie ook 
 Pass (doorverwijspagina)